

Sigle 

CEF est un sigle qui peut désigner :
 centre éducatif fermé, une structure où peuvent être placés des mineurs condamnés par la justice ; 
 Centre d'étude de la forêt, un regroupement de chercheurs québécois qui s'intéressent aux écosystèmes forestiers ;
 centre pour les études en France, un organisme de promotion des études universitaires françaises et d'information aux étudiants ayant un projet d’études en France ;
 Conférence des évêques de France ;
 Constructions électriques de France, un ancien constructeur ferroviaire français ;
 Corps expéditionnaire français,  un corps expéditionnaire commandé par Alphonse Juin durant la Deuxième Guerre mondiale ;
 Common European Framework of Reference for Languages (en français, Cadre européen commun de référence pour les langues) ;
 , un protocole propriétaire de la marque Cisco permettant d'accélérer le traitement des paquets dans les réseaux ;
 , un framework permettant d'inclure dans des applications un navigateur basé sur Chromium ;
 Connecting Europe facilities, un programme de financement de la Commission européenne.

Code 

CEF est un code qui peut désigner :
 Air Reserve, Springfield/Chicopee, Massachusetts, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports .

Voir aussi 
 Les éditions CEF, un éditeur niçois notamment des encarts postaux Premier Jour pour les philatélistes